Cleveland Circle and Reservoir podría referirse al complejo de estaciones del Metro de Boston".

 Cleveland Circle (Metro de Boston)
 Reservoir (Metro de Boston)